Алексей Колмаков:
 Колмаков, Алексей Васильевич (ум. 1804) — российский литератор, переводчик Корана.
 Колмаков, Алексей Георгиевич (род. 1964) — российский учёный, специалист в области металлических и композиционных материалов, член-корреспондент РАН (2016).